USS Nautilus (1799), een Amerikaanse schoener.
 USS Nautilus (1838), een Amerikaanse schoener van 76 voet.
 USS H 2, een Amerikaanse onderzeeboot die aanvankelijk Nautilus was genoemd.
 USS Nautilus (1847)
 USS Nautilus (1917), een Amerikaans patrouillevaartuig.
 USS O-12, een Amerikaanse onderzeeboot van de O-11-klasse, werd later hernoemd tot Nautilus.
 USS Nautilus (1930), een Amerikaanse onderzeeboot van de Narwhalklasse.
 USS Nautilus (SP-559)
 USS Nautilus (SS-168)
 USS Nautilus (1954), een Amerikaanse atoomonderzeeboot.